Hawthorne může být:
 Hawthorne (Florida) – město na Floridě v USA
 Hawthorne (Kalifornie) – město v Kalifornii v USA
 Hawthorne (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA
 Hawthorne (New Jersey) – sídlo v New Jersey v USA
 Hawthorne (New York) – osada v New Yorku v USA
 Hawthorne (Wisconsin) – městečko ve Wisconsinu v USA
 Hawthorne (seriál) – americký televizní seriál z let 2009–2011
 Nathaniel Hawthorne (1804–1864) – americký spisovatel